A béke bajnokság első éve volt 1919-1920-as idény. Az MTK sorozatban ötödik, összességében pedig hetedik bajnokságát nyerte. Egy döntetlen és egy vereség mellett 26 győzelem és +96-os gólkülönbség, valamint tíz pontos előny a második Kispest előtt.

A bécsi túráról tovább ment a csapat de már az MLSZ engedélye nélkül. Büntetést nem kapott ugyan az MTK, de játékosai közül Schaffer és Szabó Németországban, a Konrád testvérek Ausztriában folytatták pályájukat. Ez az elvándorlás más csapatokat is érintett.
Most az őszi rangadó szakadt félbe 1:0-s FTC vezetésnél. Egy néző Kropacseket, az MTK kapusát sértegette a pályán, mire a kapus megverte kritikusát. Vértes bíró Kropacseket le akarta küldeni, de ezt Braun és Feldmann erőszakkal megakadályozták. (Ez is büntetés nélkül maradt!)

Vidéken csak a Szegedi AK csoportjában rendeztek kétfordulós bajnokságot. A többi kerületben csak egyfordulós tavaszi idényt játszottak. Győztesek: Szegedi AK, Miskolci VSC, Debreceni VSC, Pécsi Bőrgyár TC, Kecskeméti AC, Tatabányai SC. Se a vidéki, se az országos bajnoki címért sem mérkőztek meg.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

 MTK játékosai: Kropacsek Ferenc (24), Feldmann Gyula (26), Mándi Gyula (28), Kertész II Vilmos (19), Orth György (28), Nyúl I Ferenc (23), Braun József (27), Molnár György (18), Winkler I József (23), Schlosser Imre (24), Nagy József (16), Vágó Antal (19), Kertész III Adolf (17). További játékosok: Boros II Endre (3), Boros II Nándor (1), Hertzka Jenő (3), Hlavay György (1), Nádler Henrik (2), Székely Miklós (2), Taussig Imre (1), Welser Tibor k. (3).

Edző: Jimmy Hogan (angol)

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1919